Mary Hawton e Beryl Penrose hanno battuto in finale Nell Hopman e Gwen Thiele 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Mary Hawton /  Beryl Penrose (Campionesse)
 Mary Carter /  Jenny Staley (semifinali)

 Fay Muller /  Daphne Seeney (quarti di finale)
 Norma Ellis /  Loris Southam (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1955